Giovanni Ricciardi puede estar haciendo referencia a:

 Giovanni Ricciardi, violonchelista italiano.
 Giovanni Ricciardi, pintor italiano.